Thief (film), een film uit 1981 van Michael Mann
 Thief (televisieserie), een Amerikaanse miniserie uit 2006
 Thief (computerspelserie), een computerspelserie
 Thief: The Dark Project, het eerste deel in de serie
 Thief II: The Metal Age, het tweede deel in de serie
 Thief: Deadly Shadows, het derde deel in de serie
 Thief (computerspel), het vierde deel en tevens reboot van de serie
 Thief (Tangerine Dream)